Восточногальштатская культура — археологическая культура железного века, представляющая собой Восточную часть гальштатской культуры. Была распространена на землях Албании, Восточной Австрии, Боснии, Южной Венгрии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории.

Южная зона 

В южной зоне восточногальштатской культуры прослеживаются черты аборигенного населения этих земель: особые женские украшения, самобытная керамика, обряд ингумации в курганы. Тем не менее, приход носителей культуры полей погребальных урн не прошел бесследно и вызвал культурные преобразования в среде аборигенов. Исследователи отождествляют представителей данной культуры с иллирийцами, а точнее, с носителями далматинского диалекта их языка. Представлена следующими группами:
 глазинацкая (глазинацко-мати);
 далматинская (далматская);
 истрийская;
 типа Луки (апулийская);
 раннелибурская (либурнская);
 среднебоснийская;
 южноалбанская;
 яподская.

Северная зона 
Северная зона восточногальштатской культуры расположена на землях Австрии, Словении, Северных районов Боснии и Хорватии, а также Юга Венгрии. Ее носители — потомки племен среднедунайской культуры полей погребальных урн. Одни исследователи связывают их, как и носителей боснийского гальштата, с иллирийцами, но говорившими на паннонском диалекте их языка, а другие отождествляют их с паннонцами. Похоронный обряд — кремация с последующим захоронением без кургана. Представлена следующими группами:
 хараковская;
 западнословацкая;
 нижнеавстрийская;
 шопонская;
 северопаннонская;
 типа Виес;
 корынская;
 южнопаннонская.

Ссылки 
 Валентин Седов. Славяне. Историко-археологическое исследование
 Гальштатская культура
 ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ И ЛОКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ГАЛЬШТАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Европа железного века
Археологические культуры Европы